Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 19-es, továbbá 19A, illetve N19-es jelzésű villamosok:

Magyarország 

 19-es villamos (Budapest)
 19A villamos (Budapest)megszűnt

Belgium 

 19-es villamos (Brüsszel)

Németország 

 19-es villamos (München)
 N19-es villamos (München)